Муан:
 Муан — один из языков манде.
 Муан — уезд в Южной Корее.
 Муан — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Муан, Клод (псевдоним Эдди Митчелл; род. 1942) — французский певец и актёр, телеведущий, лауреат премии «Сезар».